Ana María Francisca de Sajonia-Lauenburgo (13 de junio de 1672-15 de octubre de 1741) fue la duquesa legal de Sajonia-Lauenburg, que según el derecho del Sacro Imperio Romano Germánico, debería haber sido la soberana del ducado de Sajonia-Lauenburg desde 1689; sin embargo, debido a que uno de sus primos lejanos Jorge Guillermo de Brunswick-Luneburgo, conquistó el ducado por la fuerza en 1689, no ejerció ningún control sobre el territorio, sino que vivió en sus casas solariegas en Bohemia.
Fue gran duquesa consorte  de Toscana como esposa del último gran duque Juan Gastón de Médici.

Ana Maria Francisca era la hija mayor de  Julio Francisco de Sajonia-Lauenburgo y de Maria Hedwig del Palatinado-Sulzbach. Se casó con Felipe Guillermo Augusto del Palatinado-Neoburgo en 1690, con quien tuvo su única hija, Maria Ana, en 1691. Quedó viuda en 1693. Cuatro años más tarde, se casó con Juan Gastón de Médici, entonces gran duque de Toscana. Con la muerte de su cuñado Fernando II de Médici en 1713, su marido se convirtió en el heredero de Toscana. Se convirtió en gran duquesa de Toscana tras la muerte del gobernante titular en 1723. Fue gran duquesa consorte durante catorce años antes de enviudar nuevamente en 1737.

Ancestros 

Duques de Sajonia-Lauenburgo (Casa de Ascania)
Duques de Sajonia del siglo XVII
Grandes duquesas consortes de Toscana con los Médici
Duquesas consortes del siglo XVIII
Duquesas consortes de Alemania del siglo XVII
Duquesas consortes del siglo XVII